The Fix – film TV di Paul Greengrass del 1997
The Fix – album di Scarface del 2002
The Fix – EP di Jordan Knight del 2005
The Fix – singolo di Nelly del 2015
The Fix – serie televisiva statunitense del 2019